Allepuz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Allepuz (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Allepuz (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar